Тонка людина (, Slenderman, Slender), також Слендермен, Слендер, Худа (Висока) людина, Оператор (у Marble Hornets) — персонаж, створений учасником інтернет-форума Something Awful в 2009 в наслідування персонажам міських легенд. Як інтернет-мем, Тонка людина набула широкої популярності, породивши ряд оповідань, зразків фан-арту, косплея і ставши персонажем комп'ютерних та мобільних ігор.

Відсилання в популярній культурі 
 Відсилання до Тонкої людини з'явилося в одному з випусків серіалу «Надприродне» 4 березня 2014. Показаний там персонаж (його називали Thin Man) має безліч рис подібності, хоча і використовує як зброю ніж і трохи інакше виглядає. За версією творців серіалу, Thin Man був плодом «командної гри» двох схиблених на паранормальних явищах хлопців.
 5 червня 2014 російський рок-гурт ЛабіРінТуМ випустив пісню «Худа Людина». У ній розповідається про людину, що заблукала у лісі, яку переслідує Слендермен. При створенні темної атмосфери пісні група надихалася творчістю груп Black Sabbath і King Crimson.
 20 липня 2014 російська хоррор-панк група Voodoo Puppets випустила пісню «Slender Man» на спліт-альбомі з групою Botinki Ra. В кінці треку можна почути багато разів повторювані звукові перешкоди, що виникають при наближенні Слендермена.
 25 березня 2018 Олег Куваєв у своєму проекті Масяня випускає бонус-трек «Слендермен Масяня-стайл ». Як каже автор — «зробив для того щоб допомогти дітям боротися з їх метафізичними страхами.»
 У грі Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien Тонку людину можна побачити на задньому плані в середині рівня, а в кінці, якщо не дати вистрілити собою з гармати, з'являться перешкоди, серед яких буде миготіти його біле обличчя.
 Тонка людина як секрет був присутній і на карті Zomboss Estate в грі Plants vs. Zombies: Garden Warfare, де він стояв у лісі поза досяжністю гравця. Після одного з оновлень пасхалка змінилася: тепер серед дерев видно лише силует Зубастика (), з якого стирчать чиїсь ноги (це в черговий раз доводить, що у розробників є почуття гумору).
 В Metro: Last Light по ходу сюжету гравцеві зустрічається рекламний щит, на якому зображений безлика людина в чорному костюмі. Маленький Чорний, врятований незадовго до цього, буде торкатися до щита, згадуючи про носіння людьми речей. Цей момент багатьма вважається пасхалка.
 У комп'ютерній грі Minecraft присутній моб під назвою Ендермен (Enderman, ) — дуже висока чорношкіра істота з довгими руками, що нагадує Слендермена. Деякі гравці також відзначали схожість з ним іншої істоти, якої, за твердженнями, ніколи не було в грі, — міфічного мобу Хіробріна, що, за легендою, з'являється в тумані і лякає гравця, встаючи за його спиною. Крім того, користувачами було створено кілька модів, що додають Тонку людину в гру.
 У грі XCOM: Enemy Unknown існує противник під назвою «дохляк» (англ. Thin Man) — рептилоїд, що маскується під сильно витягнуту худу людину в костюмі.
 У серії «Темна сторона місяця» () мультсеріалу «Відчайдушні герої: Всі зірки» Тонка людина добре помітний в середині епізоду на одному з моніторів, де спостерігаються герої.
 Слендермен є непідтвердженим і, швидше за все, неіснуючим міфом в GTA 5 і GTA San Andreas.
 У другій серії третього сезону серіалу «Зов крови» ім'я Слендермена згадується на самому початку, а також є одним з прізвиськ антагоніста, більше відомого як Гальменскій щуролов — персонажа (правда, не безликого), здатного витягати руки і вводити людей в транс.
 У дев'ятій серії четвертого сезону мультсеріалу «Дружба - це диво», коли герої добираються до будиночка тітоньки в лісі, Пінкі Пай видає монолог про сім'ю Еппл, після чого в пориві ентузіазму стрибає на Епплджек. У момент стрибка, коли камера переміщається вправо, за ялинкою на задньому плані можна побачити стилізовану Тонку людину, який ховається так швидко, що його можна побачити лише при уповільненні відео.
 В Watch_Dogs на вулицях Чикаго можна побачити кілька графіті зі стилізованим зображенням блідого чоловіка в чорному без носа, рота, вух, волосся і з заштрихованими очима. Як і у випадку з щитом з Metro: Last Light, багато хто вважає це відсиланням до Тонкої людини, однак достовірних підтверджень цьому немає.
 В серіалі «Реальна мистика» в одній серії «Довга людина» злодій крав дітей переодягнувшись Слендерменом.
 Головний антагоніст Little Nightmares 2.

Примітки 

Міські легенди
Вигадані чоловіки
Інтернет-меми
Персонажі-телепати
Вигадані гіпнотизера
Персонажі-технопати
Персонажі, здатні розтягувати своє тіло
Персонажі-монстри